Га́йны (, букв. «Беличье гнездо») — посёлок (в 1963—1998 гг. — посёлок городского типа) в Коми-Пермяцком округе Пермского края России. Административный центр Гайнского района (муниципального округа).

География 
Посёлок находится на северо-западе Пермского края, в северной части Коми-Пермяцкого округа.

Ближайший город — Кудымкар — находится в 156 км к югу.

История 
Впервые в исторических документах Гайны упоминаются в переписных материалах, получивших название «Писцовые книги И. И. Яхонтова 1579 год». В то время в погосте Гайны было 17 дворов пашенных крестьян и 4 пустых пашни, а также 16 десятин леса пашенного.

Эта дата и считается официальным рождением населённого пункта. Однако, по материалам раскопок, проводимых археологами в разные годы, поселение Гайны относится к группе родановских памятников и возникло примерно в XI веке.

До Октябрьской революции населённый пункт Гайны входил в состав Гаинской волости, а в 1927 году — в состав Гаинского сельсовета. 

По данным переписи 1926 года в Гайнах было 263 двора. Население составляло 1051 человек, из них 508 мужчин, 543 женщины; русских 1008, пермяков 39. Действовала школа первой ступени, больница, ветеринарный пункт, телефон и почта.

До 1963 года Гайны имели статус села. Постановлением Пермского облисполкома № 1/3 от 2 января 1963 года село Гайны преобразовано в посёлок городского типа, а в 1998 году — в посёлок (сельский населённый пункт).

С 2004 до 2019 гг. посёлок был центром Гайнского сельского поселения Гайнского муниципального района.

Население 

Национальный состав

Ссылки 
 Официальный сайт Гайнского муниципального района
 Полное описание села
 Краткая характеристика села

Примечания 

Появились в XI веке
Населённые пункты Гайнского района
Районные центры Пермского края
Населённые пункты на Каме
Бывшие посёлки городского типа Пермского края